Lameque é um personagem bíblico do Antigo Testamento mencionado no livro de Gênesis como filho de Metusael e um dos descendentes de Caim da quinta geração deste. Ele foi o primeiro homem mencionado na Bíblia a praticar poligamia.

Etimologia 
A palavra למך (lmk) não existe na Bíblia, mas ambos Dicionário de Nomes Próprios do Velho Testamento de Jones e NOBSE Study Bible Name List sugerem que o nome possui uma raiz semita que também existe na língua árabe, significando homem jovem e robusto. 

Porém, a partícula ל (le) significa um esforço ou a expressão de um propósito. Já מך (mk) se parece com o verbo מכך (makak), que significa degenerar, humilhar. Portanto, o nome significaria em caminho da degeneração.

Na Bíblia 
A Bíblia diz que Lameque teve duas esposas. O nome da primeira era Ada que teria sido mãe de Jabal, pai dos que habitam em tendas e cuidam de gado, e de Jubal, pai dos que tocam harpa. Já a segunda esposa chamava-se Zilá que foi mãe de Tubalcaim, mestre na forja de objetos feitos de ferro e cobre, e de Naamá. Em discurso para suas esposas, Lameque afirma que matou um homem por tê-lo ferido e um jovem por tê-lo pisado, afirmando que a vingança de Caim era sete vezes maior, mas a sua era setenta vezes sete.

Livros apócrifos 
Segundo o livro de Jasar (ou o Livro do Justo) Cap. 2:26-31, Lameque estava caçando com seu filho muito jovem Tubalcaim. Lameque estava muito velho e não podia ver muito. Caim veio contra eles à distância e Tubalcaim achando ser um animal, pediu para Lameque atirar com o arco e flecha. Caim, filho de Adão, foi morto a flechadas por Lameque. Quando se aproximaram, Lameque percebeu o que havia feito e, perdendo o controle, também matou Tubalcaim.

Árvore genealógica 

Personagens do Livro de Gênesis